Osoby o nazwisku Fleckenstein:
 Knut Fleckenstein (ur. 1953) – niemiecki polityk i działacz społeczny
 Kurt Fleckenstein (ur. 1949) – niemiecki architekt
 Viki Fleckenstein (ur. 1955) – niemiecka narciarka alpejska